Cristina (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Cristina (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
 Cristina (film), een Argentijnse film uit 1946
 Cristina (geslacht), een geslacht uit de familie Phalangiidae binnen de orde hooiwagens
 Cristina van Spanje, de jongste dochter van koning Juan Carlos van Spanje en zijn vrouw koningin Sofia
 Cristina (zangeres), een Amerikaanse zangeres, levend van 1959 tot 2020

Zie ook 
 Christine (voornaam), de oorsprong van de naam Cristina
 Santa Cristina